Камена може бити:

 Камена (Источни Мостар), насељено мјесто у општини Источни Мостар, Република Српска, Босна и Херцеговина
 Камена (Мостар), насељено мјесто у граду Мостару, Федерација БиХ, Босна и Херцеговина
 Камена (Јихлава), насељено мјесто у округу Јихлава, крај Височина, Чешка Република
 Камена (Чешке Будјејовице), насељено мјесто у округу Чешке Будјејовице, Јужночешки крај, Чешка Република
 Камена (Шумперк), насељено мјесто у округу Шумперк, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Камена (Тулћа), насељено мјесто у округу Тулћа, Румунија